La palabra Ori puede referirse a varias cosas diferentes:

 la constelación de Orión, y a cada una de sus estrellas:
 α Ori, conocida como Betelgeuse;
 β Ori, conocida como Rigel;
 γ Ori, conocida como Bellatrix;
 δ Ori, conocida como Mintaka;
 ε Ori, conocida como Alnilam;
 ζ Ori, conocida como Alnitak;
 η Ori;
 ι Ori, conocida como Hatysa;
 κ Ori, conocida como Saiph; y
 λ Ori, conocida como Meissa o Heka;
 el origen de replicación Ori en eubacterias;
 en Cuba, un agrupamiento político, las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), existente entre 1961 y 1962;
 el monte Ori, una cumbre del pirineo navarro;
 el Ori, que es el equivalente al «alma» o al «genio» de una persona en la mitología yoruba;
 la raza ficticia Ori de la serie Stargate; o
 Ori, un personaje de la novela El hobbit, de J. R. R. Tolkien.
 Ori and the Blind Forest, un videojuego.